Черка́сова —женская форма русской фамилии .

 Известные носители 

 Черкасова, Александра Максимовна (1912—1993) — инициатор движения за скорейшее восстановление разрушенных городов.
 Черкасова, Анна (известная как: Барбара Мур; 1903—1977) — энтузиастка вегетарианства, прославившаяся в начале 1960-х походами на длинные дистанции.
 Черкасова, Валентина Владимировна (род. 1958) — советский стрелок.
 Черкасова, Вероника Анатольевна (1959—2004) — белорусская журналистка.
 
 Черкасова, Елена Игоревна (род. 1959) — российская художница.
 
 Черкасова, Кристина Сергеевна (род. 2000) — российская футболистка.
 Черкасова, Лидия Яковлевна (1839—1882) — русская писательница.
 Черкасова, Людмила Константиновна — советская балерина.
 
 Черкасова, Мария Петровна (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Черкасова, Надия Наримановна (род. 1971) — российский банкир.
 Черкасова, Оксана Леонтьевна (род. 1951) — советский и российский режиссёр-мультипликатор.